Дергачёв (Дергачёва) — русская фамилия:

Известные носители 
 Дергачёв, Александр Викторович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Дергачёв, Анатолий Лаврентьевич (1937—1971) — советский футболист.
 Дергачёв, Валерий Владимирович (род. 1953) — российский дипломат.
 
 Дергачёв, Георгий Борисович (род. 1949) — философ.
 Дергачёв, Дмитрий Андронович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Дергачёв, Николай Александрович (род. 1994) — российский футболист.
 Дергачёв, Олег Константинович (род. 1960) — советский биатлонист.
 Дергачёв, Степан Ильич (1925—2002) — советский и российский педагог.
 Дергачёв, Эдуард Мартынович — советский спортсмен-борец.

Дергачёва 
 Дергачёва, Елена Николаевна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Дергачёва-Скоп, Елена Ивановна (1937—2022) — российский литературовед.

См. также